À cause des garçons peut désigner :
 À cause des garçons, chanson de Yelle (2007) ;
 À cause des garçons, duo musical féminin ;
 À cause des garçons, chanson de ce groupe (1987).